Avtomobilist Jekatěrinburg (ru: Автомобилист хоккейный клуб) je profesionální hokejový klub z Jekatěrinburgu. Klub byl založen roku 2006. Od roku 2009 Avtomobilist hraje nejvyšší ruskou ligu KHL.

Přehled účasti v KHL

Češi a Slováci v týmu

Reference

Externí odkazy 
 
 Avtomobilist Jekatěrinburg na eliteprospects.com
 Oficiální stránky klubu

Ruské kluby ledního hokeje
Sport ve Sverdlovské oblasti
Sport v Jekatěrinburgu
Kluby KHL